

Toponyme 
Le nom Breckenridge peut désigner :

 Breckenridge (Colorado)
 Breckenridge (Michigan)
 Breckenridge (Minnesota)
 Breckenridge (Missouri)
 Breckinridge (Oklahoma)
 Breckenridge (Texas)

Patronyme 

 Alexandra Breckenridge (1982-), actrice américaine,
  (1983), femme politique américaine,
 Hugh Henry Breckenridge (1870-1937), peintre américain,
 Laura Breckenridge (1983-), actrice américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités
Patronyme anglais